Belonopsis — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1891 року.

Класифікація 
До роду Belonopsis відносять 39 видів:

Примітки

Джерела 
 Rehm, H. 1891. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, Pilze - Ascomyceten. 1(3):401-608 - P.571

Роди грибів